NGC 3280 est un trio de galaxies lenticulaires (E/S0) qui sont situées dans la constellation de l'Hydre. La vitesse moyenne du trio par rapport au fond diffus cosmologique est de , ce qui correspond à une distance de Hubble de . 

NGC 3280 a été découverte par l'astronome britannique Andrew Ainslie Common en 1880. Le trio a aussi été observé par l'astronome américain Francis Leavenworth le  et il a été inscrit au New General Catalog sous la cote NGC 3295. Le trio a de nouveau été observé par l'astronome français Stéphane Javelle le  et il a été inscrit à l'Index Catalogue sous la cote IC 617.

Cependant, vu la qualité des télescopes de l'époque et la proximité des trois galaxies, il est fort probable que les trois astronomes n'aient vu qu'un seul objet. En effet, vu que les trois galaxies sont à peu près de la même taille et que leur magnitude sont semblables, il serait étonnant qu'aucun d'entre eux n'ait mentionné la présence de plus d'une galaxie. Aujourd'hui, on sait que NGC 3280 est composé de trois galaxies, soit PGC 31153, la galaxie la plus à l'ouest, PGC 31156, la galaxie au centre et de PGC 31158.

Désignations et positions 
Les désignations des trois galaxies varient selon les sites consultées. Le site NASA/IPAC désigne PGC 31153 comme étant identique à PGC 31156 et étant un doublon d'IC 617, ce qui est à l'évidence une erreur. Les désignations NGC 3280A, NGC 3280B et NGC 3280C varient aussi selon les sources. Pour Wolfgang Steinicke et la base de données HyperLeda, NGC 3280A est la galaxie la plus à l'ouest, soit PGC 31153, NGC 3280B est la galaxie au centre, soit PGC 31156 et finalement NGC 3280C est la galaxie la plus à l'est. Pour la base de données Simbad, l'ordre d'ouest en est (de droite à gauche sur l'image) est NGC 3280B, NGC 3280C et NGC 3280A.

Finalement, la désignation IC 617 s'applique fort probablement à PGC 31153, la plus grosse et la plus lumineuse des trois galaxies ou, peut-être aussi, au doublon constituée de  PGC 31153 et PGC 311156, car John Dreyer fait allusion dans son ouvrage à une galaxie binucléaire.

 
Le tableau ci-dessous résume les désignations des diverses sources consultées pour ces trois galaxies.

Propriété des trois galaxies de NGC 3280

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets du NGC

Liens externes 

 NGC 3280 sur le site du professeur C. Seligman

3280
Constellation de l'Hydre
Groupe de galaxies
Galaxie spirale
Objet céleste découvert en 1880
Objet céleste découvert par Andrew Ainslie Common